Bienenwerder steht für:
 Bienenwerder (Müncheberg), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Bienenwerder (Oderaue), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Oderaue, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch:
 Łubnica (Gryfino), deutsch bis 1945: Bienenwerder; Dorf in der Gemeinde Gryfino, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Oderbrücke Bienenwerder